Ел Суријано има више значења:

 Ел Суријано (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Суријано (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суријано (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику